Llista d'asteroides del 88.001 al 89.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 88001–88100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 88101–88200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 88201–88300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 88301–88400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 88401–88500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 88501–88600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 88601–88700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 88701–88800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 88801–88900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 88901–89000 [ modifica]